KGI est un sigle qui peut désigner :
 , une école supérieure privée située à Claremont, en Californie, le septième et le plus récent membre des Claremont Colleges ;
 Kernel Graphics Interface ;
 Knight Global Investments.